Леба — топоним и фамилия:

Топоним 
 Леба — город в Польше.
 Леба — река в Средней Померании, Польша.
 Леба — река в Свердловской области России.

Французская фамилия Le Bas 
 Леба, Ален (род. 1953) — французский гребец-байдарочник.
 Леба, Филипп Франсуа Жозеф (Philippe-François-Joseph Le Bas, 1762—1794) — французский адвокат и политический деятель.
 Леба, Элизабет (Élisabeth Le Bas, 1773—1859) — жена предыдущего, мать Филиппа Леба.
 Леба, Филипп (Philippe Le Bas, 1794—1860) — сын двух предыдущих, археолог и эллинист.
 Леба, Жак-Филипп (Jacques-Philippe Le Bas, 1707—1783) — французский королевский гравёр.
 Леба, Франсуа (François LEBAS) — основатель Всемирной Ассоциации научного кролиководства (WRSA).